Haeckel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ernst Haeckel (1834-1919), biologiste et naturaliste allemand
František Häckel, fondeur tchécoslovaque
 (né en 1936), théoricien du management américain

Voir aussi
(12323) Haeckel, astéroïde de la ceinture principale
Théorie de Haeckel, théorie en biologie de l'évolution

Homonymie de patronyme